Красносельцы — топоним:

Белоруссия 
 Красносельцы — деревня, Браславский район, Витебская область

Украина 
 Красносельцы — село, Золочевский район, Львовская область
 Красносельцы — село, Збаражский район, Тернопольская область